Consciència (filosofia), facultat de saber-se existent 
 Consciència (psicologia), estat de la ment
 Consciència (ètica), coneixement intern de la bondat o maldat dels propis actes
 Consciència popular
 Consciència ecològica